Penryn puede referirse a:

 Penryn (California), Estados Unidos
 Penryn (Cornualles), Inglaterra
 Penryn (microprocesador)
 Penryn (Pensilvania), Estados Unidos